Seitenwinder steht für:

 die Seitenwinder-Klapperschlange (Crotalus cerastes), eine Schlangenart aus der Familie der Vipern (Viperidae)
 das Seitenwinden, eine spezielle Fortbewegungsweise einiger Schlangenarten